Онна (Окінава)
Онна (Італія)